Dangerous Woman (album)
 Dangerous Woman (singel)